Bernatesi – abitanti di Bernate (Arcore)
Bernatesi – abitanti di Bernate (Casnate con Bernate)
Bernatesi – abitanti di Bernate Ticino
Bernatesi – abitanti di Casnate con Bernate